

Муніципалітети у Франції 
 Вар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Вар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Вар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи

Інше 
 Вар () — департамент на південному сході Франції, один з департаментів регіону Прованс — Альпи — Лазурний Берег
 Вар (родовище) — рудний район в департаменті Вар, Франція.
 ВАР — скорочення від Векторна авторегресія
 Вар (міра) — міра місткості й об'єму
 Вар (повне ім'я Публій Квінтілій Вар) — римський воєначальник, який у 9 році зазнав однієї з найболючіших поразок в історії ранньої Римської імперії.
 Вар — згущена варінням смола
 Вар — сильна спека, жара, духота